Lysefjorden refererer til flere forskellig fjorde i Norge

 Lysefjorden i Forsand − beliggende i Forsand kommune, Rogaland fylke
 Lysefjorden i Os − beliggende i Os kommune, Hordaland fylke
 Lysefjorden (Hordaland) − er en sidefjord til Korsfjorden i kommunerne Bergen og Os i Hordaland

Se også 
 Lysfjorden − beliggende i Bindal kommune i Nordland